Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Nashville du  au .

L'épreuve de double voit s'imposer Barbara Potter et Pam Shriver.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1986
Championnat Double
Événement sportif à Nashville
Tennis en mars 1986
Sport en avril 1986